Příjmení Patton nosí více osobností:

 Andreas Patton (* 1962) – německý herec a režisér
 B.M. Patton (1876–1939) – britský hokejista a prezident IIHF
 Candice Patton (* 1988) – americká herečka
 Charlie Patton (1891–1934) – americký bluesový hudebník
 Darvis Patton (* 1977) – americký atlet
 Francesco Patton (* 1963) – italský katolický duchovní
 George S. Patton (1885–1945) – americký generál
 George Patton IV (1923–2004) – americký generálmajor
 Harvey Patton (1923–1994) – německý spisovatel
 John Patton (1939–2002) – americký jazzový hudebník
 John Patton junior (1850–1907) – americký politik
 Melvin Patton (1924–2014) – americký atlet
 Mike Patton (* 1968) – americký zpěvák a hudebník, frontman skupiny Faith No More
 Paul Patton (* 1937) – americký politik
 Paula Pattonová (* 1975) – americká herečka
 Robert M. Patton (1809–1885) – americký politik
 Will Patton (* 1954) – americký herec

 podobná příjmení
 Paton (příjmení)

související články
 Patton – rozcestník

Externí odkazy